Hr.Ms. Noordvaarder (1939), mijnenveger
 Noordsvaarder: deel van Terschelling